Симо́н Детьё (; род. 3 декабря 1991 года в Белле) — французский биатлонист, олимпийский чемпион в смешанной эстафете (2018), чемпион мира в эстафете 2020 года. Завершил карьеру 15 марта 2022 года.

Спортивная карьера 
Дебютировал на чемпионате мира среди юниоров 2010 года в Торсбю. В спринте был 42-м, в гонке преследования 15-м, в индивидуальной гонке также финишировал 15-м, вместе с Антоненом Гигонна и Флораном Клодом завоевал серебряную медаль в эстафете. Через год на чемпионате мире среди юниоров в Нове-Место-на-Мораве он победил в индивидуальной гонке, был 7-м в спринте и 5-м в преследовании, вместе с Флораном Клодом, Батистом Жюти и Людвигом Эрхартом был 5-м в эстафете.

В 2011 году на чемпионате Европы в Риднауне Симон завоевал серебро в индивидуальной гонке, был 5-м в спринте и 11-м в гонке преследования, вместе с Флори Винерон, Энорой Латюрьер и Валентином Гайаром выиграл серебряную медаль в смешанной эстафете. На чемпионате Европы 2012 года в словацком Брезно-Осрблье в спринте финишировал 13-м, в индивидуальной гонке и гонке преследования — 5-м, в эстафете — 7-м. На чемпионате мира среди юниоров 2012 года в Контиолахти Симон завоевал бронзу в спринте, занял 10-е место в преследовании, 9-е в индивидуальной гонке, 4-е в эстафете.

Его первой международной гонкой среди мужчин стала индивидуальная гонка в Кубке IBU на этапе в Нове-Место-на-Мораве, где он стал 65-м. Вскоре после этого он финишировал 33-м в спринте на этапе в Альтенберге и завоевал свои первые кубковые очки. В конце сезона на домашнем этапе в Анси Симону удалось добиться своего лучшего результата в Кубке IBU — 7-го места в спринте.

С сезона 2012/13 Симон начал выступать в Кубке мира. В своей четвёртой гонке — спринте в Хохфильцене — он занял 37-е место и набрал первые очки в Кубке мира. Наилучшим достижением стало 19-е место в спринте на этапе в Оберхофе. По итогам сезона Симон занял 57-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 87 очков.

Ещё до официального начала сезона 2013/2014 Симон выступал на крупных контрольных стартах в Шушёэне (Норвегия). В спринте он занял 3 место, уступив лишь Уле-Эйнару Бьорндалену и Эмилю Хегле Свендсену. На следующий день в масс-старте Детьё стал шестым. В обеих гонках он выиграл у таких великих биатлонистов, как Тарьей Бе и Мартен Фуркад.

В сезоне 2013/14 вошел в основной состав французской команды. Выступил во всех гонках. Лучшим результатом стало 4-е место в завершавшем сезон масс-старте в Хольменколлене. По итогам сезона в общем зачёте занял 21-е место, набрав 385 очков.

В сезоне 2017/18 впервые попал на подиум, финишировав 2-м в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени.

В сезоне 2020/21 впервые одержал победу на этапе Кубка мира, выиграв спринтерскую гонку на 8-м этапе в чешском Нове-Место-на-Мораве.

15 марта 2022 года объявил о завершении карьеры после окончания сезона 2021/22.

Результаты

Юниорские и молодёжные достижения

Результаты на Олимпийских играх

Чемпионаты мира

Кубок мира

Победы на этапах Кубка мира 

Личные (по состоянию на 24 марта 2019)

Эстафеты (по состоянию на 24 марта 2019)

Примечания 

Биатлонисты Франции
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Франции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по биатлону